Acre, magyarul angol hold; területmértékegység (kb. 4046,86 m², azaz kb. 0,4 hektár).
Acre, Akko város angol neve. 
Acre, brazíliai állam.
Acre, dél-amerikai folyó (Peru, Bolívia, Brazília).